Wamper ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Wamper (1901–1977), deutscher Bildhauer
 Regina Wamper, deutsche Politologin